Решение — многозначный термин. Может соотноситься со следующими понятиями:

Делопроизводство 
 Судебное решение — действия суда для завершения судебного разбирательства и подведения итогов, или же документ судебной инстанции, содержащий результат разрешения спора по существу.
 Решение (право) — разновидность нормативно-правового акта в отечественной юриспруденции.

Математика 
 Решение задач — процесс выполнения действий или мыслительных операций, направленный на достижение цели, заданной в рамках проблемной ситуации — задачи.

Кинематограф 
 Решение (фильм, 1992) — мелодрама, снятая в Болливуде и вышедшая в прокат в Индии в 1992 году.

a=(4.-1.3) 
 Страницы, начинающиеся со слова «Решение»